Pastor Troy for President — компіляція американського репера Pastor Troy, видана лейблом Real Thang Records 7 листопада 2000 року. Зведення, запис: Khali, Sol. Мастеринг зроблено на Moore Black Studios. Виконавчий продюсер: Pastor Troy.

Список пісень 
 «We Ready» — 3:55
 «Champion» — 3:57
 «Get Off Me» (з участю Ludacris) — 2:46
 «No Mo Play in GA.» — 4:55
 «Fuck Miracle Skit» — 1:04
 «Bring Ya Army Bitch» (з участю D.S.G.B.) — 5:26
 «It's Going Down» (з участю Mike Gold) — 5:03
 «Help Me, Rhonda» — 4:32
 «Then I Gotta Change» — 3:03
 «Ghetto Raised» (з участю The Congregation) — 4:51
 «Pastor Troy for President» — 4:21
 «It's Going Down Here» — 3:16
 «We Ready 2000» — 6:11
 «It's on da Map» (з участю Drama) — 4:45
 «Cut Em Off» (з участю Lil Mama) — 4:09
 «Do It» (з участю Rasheeda) — 3:54
 «Back Up» (з участю Lil Pete, Shawty, Baby D та Beezelee) — 5:05

Посилання 

Альбоми Pastor Troy